Grüner Baum steht für
Gasthaus Grüner Baum (Kist)  
Grüner Baum (Bayreuth), Ortsteil
 Grüner Baum (Hotel)
 Seehotel Grüner Baum

Siehe auch:
Zum Grünen Baum
Grünbaum